Wskaźnik zyskowności aktywów - określa, jak efektywnie dana jednostka organizacyjna gospodaruje posiadanymi aktywami, by osiągnąć zysk.

 Wza=zysk netto*100/aktywa ogółem

Zyskowności aktywów